

Filmes 
 Ashby (filme)

Localidades 

 Ashby (Minnesota)
 Ashby (Massachusetts)

Desambiguação